Carling – birra canadese, diffusa nel Regno Unito
 Carling – comune francese